Garrett Klotz (né le  à Regina, Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après une carrière junior de trois saisons passées dans la Ligue de hockey de l'Ouest, il devint professionnel en 2008-2009. Cette année-là, il se joignit aux Phantoms de Philadelphie alors club-école des Flyers de Philadelphie. Ces derniers l'avait sélectionné lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2007.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||35 ||2 ||0 ||2 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||63 ||2 ||2 ||4 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||52 ||1 ||3 ||4 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||36 ||0 ||1 ||1 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||73 ||2 ||4 ||6 ||94 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Prairie Thunder de Bloomington ||LCH || 49 || 9 || 15 || 24 || 129 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2010-2011 ||Road Warriors de Greenville ||ECHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 13 || 0 || 0 || 0 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 33 || 2 || 2 || 4 || 26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2012-2013 || Admirals de Norfolk ||LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 35 || 3 || 4 || 7 || 98 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2013-2014 || Americans d'Allen || LCH || 55 || 6 || 8 || 14 || 257 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2014-2015 || Fuel d'Indy || ECHL || 30 || 1 || 3 || 4 || 80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Thunder de Wichita || ECHL || 9 || 1 || 0 || 1 || 7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Jackals d'Elmira || ECHL || 40 || 1 || 4 || 5 || 119 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Coventry Blaze || EIHL || 52 || 5 || 2 || 7 || 80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Mallards de Quad City || ECHL || 11 || 0 || 0 || 0 || 26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || IceMen de Jacksonville || ECHL || 15 || 0 || 1 || 1 || 57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Mavericks de Kansas City || ECHL || 3 || 0 || 1 || 1 || 14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Rush de Rapid City || ECHL || 11 || 0 || 2 || 2 || 56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Rush de Rapid City || ECHL || 39 || 8 || 7 || 15 || 161 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 35 || 4 || 5 || 9 || 73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Rush de Rapid City || ECHL || 52 || 2 || 4 || 6 || 65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2021-2022 || Rush de Rapid City || ECHL  ||  ||

Notes et références

Voir aussi

Naissance en novembre 1988
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Americans d'Allen
Joueur du Fuel d'Indy
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Mallards de Quad City (ECHL)
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)